Джовани Даниэль Касильяс Чавес (; 4 января 1994, Окотлан, Мексика) — мексиканский футболист, полузащитник клуба «Реал Самора».

Клубная карьера 
Касильяс — воспитанник клуба «Гвадалахара». 7 августа 2011 года в матче против УНАМ Пумас он дебютировал в мексиканской Примере, заменив во втором тайме Хесуса Санчеса. В начале 2013 году для получения игровой практики Джовани на правах аренды перешёл в американский «Чивас США». 3 марта в матче против «Коламбус Крю» он дебютировал в MLS. 10 марта в поединке против «Далласа» Касильяс забил первый гол за «Чивас». Летом он вернулся в Гвадалахару.

В начале 2014 года Касильяс на правах аренды перешёл в «Чьяпас». 5 января в матче против «Веракрус» он дебютировал за «ягуаров». Из-за высокой конкуренции Джовани выступал за команду в основном в Кубке Мексики.

В начале 2015 года он перешёл в «Тепик». 11 января в матче против «Сакатепека» Касильяс дебютировал в Лиге Ассенсо. Летом Джовани вернулся в «Гвадалахару» и помог родному клубу завоевать Кубок Мексики.

Международная карьера 
В 2011 году в составе юношеской сборной Мексики Касильяс выиграл юношеский домашний чемпионата мира. На турнире он сыграл в матчах против команд Северной Кореи, Конго, Нидерландов, Панамы, Франции, Германии и Уругвая. В поединке против голландцев, корейцев и уругвайцев Джовани забил три гола.

Достижения 
 «Гвадалахара»
 Обладатель Кубка Мексики — Апертура 2015

 Мексика (до 17)
  Чемпионат мира по футболу среди юношеских команд — 2011

Примечания

Ссылки 
 
 MLS player profile
 
 Статистика на TransferMarkt
 Статистика на MedioTiempo

Футболисты Мексики
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Корас де Тепик»
Игроки ФК «Чьяпас»
Игроки ФК «Чивас США»
Игроки ФК «Тампико Мадеро»
Игроки ФК «Ла-Пьедад»